Carnimeo ist der Familienname folgender Personen:
 Giuliano Carnimeo (Anthony Ascott; 1932–2016), italienischer Filmregisseur
 Nicolangelo Carnimeo (1887–1965), italienischer Generalleutnant